Zarge steht für:

 Zarge, ein seitlich einfassendes Bauteil eines räumlichen Gegenstandes; im Speziellen:
 Zarge (Imkerei), viereckiger Rahmen einer Magazinbeute
 Zarge (Musikinstrument), Seitenwand von Musikinstrumenten
 Ruine Zarge, Burgruine in Künzelsau, Baden-Württemberg, Deutschland